Сан Клаудио има више значења:

 Сан Клаудио (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Клаудио (Опичен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Клаудио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику